Cyrtolophus är ett släkte av skalbaggar. Cyrtolophus ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Cyrtolophus